Saint-Nicolas-la-Chapelle kan syfta på:
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Aube
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie